I Podicipedidi (Podicipedidae ) sono una famiglia di uccelli, unica famiglia dell'ordine Podicipediformes. Include diverse specie che prendono il nome comune di svasso o tuffetto.

Il nome deriva dal fatto che i piedi sono posti sulla parte terminale del corpo per facilitare e velocizzare il nuoto.

Biologia 
Sono molto legati all'acqua e il loro volo è frenetico e radente al pelo dell'acqua. 
Gli svassi sono uccelli acquatici tuffatori. Per nutrirsi compiono apnee durante le quali catturano piccoli pesci, insetti o colgono piante acquatiche.

Distribuzione e habitat 
In Italia sono presenti come specie nidificanti, migratori e svernanti lo svasso maggiore (Podiceps cristatus) e il tuffetto (Tachybaptus ruficollis); lo svasso piccolo (Podiceps nigricollis) è nidificante irregolare, migratore e svernante; lo svasso collorosso (Podiceps grisegena) e lo svasso cornuto (Podiceps auritus) sono migratori e svernanti.

Habitat degli svassi sono acque aperte e profonde come laghi e mari. Il tuffetto frequenta anche ambienti paludosi.

Tassonomia 
La famiglia comprende i seguenti generi e specie:

Genere Tachybaptus 
 Tachybaptus rufolavatus † () - tuffetto del Delacour 
 Tachybaptus ruficollis () - tuffetto comune
 Tachybaptus tricolor () - tuffetto tricolore
 Tachybaptus novaehollandiae () - tuffetto australasiatico
 Tachybaptus pelzelnii () - tuffetto del Madagascar 
 Tachybaptus dominicus () - svasso minore o tuffetto minore

Genere Podilymbus 
 Podilymbus gigas †  - podilimbo gigante o svasso dell'Atitlan
 Podilymbus podiceps () - podilimbo comune

Genere Rollandia 
 Rollandia rolland () - svasso ciuffibianchi
 Rollandia microptera () - svasso alibrevi o svasso del lago Titicaca

Genere Poliocephalus 
 Poliocephalus poliocephalus () - svasso testacanuta 
 Poliocephalus rufopectus () - svasso della Nuova Zelanda

Genere Podiceps 
 Podiceps major () - svasso gigante o svasso maggiore del Sudamerica
 Podiceps grisegena () - svasso collorosso 
 Podiceps cristatus () - svasso maggiore 
 Podiceps auritus () - svasso cornuto 
 Podiceps nigricollis  - svasso piccolo 
 Podiceps andinus † () - svasso della Colombia 
 Podiceps occipitalis  - svasso argentato 
 Podiceps taczanowskii  - svasso della Puna
 Podiceps gallardoi  - svasso dal cappuccio o svasso monaco

Genere Aechmophorus 
 Aechmophorus occidentalis () - svasso cigno 
 Aechmophorus clarckii () - svasso cigno di Clark

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni